Ласка:
 Ласка — проявление нежности, любви в виде ласковых прикосновений, поцелуев, слов и т. п.
 Ласка — хищное млекопитающее семейства куньих рода хорьков.
 Ласка (игра) — шашечная игра, изобретённая Эмануилом Ласкером.

См. также